Dussler ist der Familienname folgender Personen:

 Hildebrand Dussler (1893–1979), deutscher Heimatforscher
 Luitpold Dussler (1895–1976), deutscher Kunsthistoriker